Ранчо Еспиноза има више значења:

 Ранчо Еспиноза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Еспиноза (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Еспиноза (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику